Дарья Рубцова – российская певица.

Биография 
Родилась 5 мая 1993 года в городе Майкопе Республики Адыгея.

В 2011 году поступила в Астраханскую государственную консерваторию на кафедру сольного пения в класс народной артистки России Тарасовой Наталии Кимовны. За время обучения стала лауреатом нескольких Всероссийских и международных конкурсов.

Карьера 
В 2012 году стала солисткой Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова под управлением народного артиста России Андропова Владимира Павловича.

В составе оркестра выступает на многих престижных площадках страны и мира среди которых: Концертный зал имени П. И. Чайковского, Московский международный Дом музыки, Государственный Кремлёвский дворец, Московский музыкальный театр «Геликон-опера», Московский концертный зал Зарядье,  Колонный зал Дома Союзов, Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая, Новосибирская государственная филармония, Челябинская государственная филармония имени С. С. Прокофьева, Концертный зал Casa da Música (Порту, Португалия), Grand Arena (ЮАР, Кейптаун), Концертный филармонический зал Вероны (Италия), Концертный зал Синхай (Гуанчжоу, Китай) и т. д.

Принимала участие в следующих значимых музыкальных фестивалях и проектах:

XXI международный фестиваль «Славянский базар» в Витебске (2012)

V Международная Пасхальная ассамблея в Киеве (2013)

Дни Российской духовной культуры в Республике Молдова (2013)

Международный фестиваль искусств «60 параллель» (2014, 2016)

Международный фестиваль современной музыки «Московская осень» (2015, 2016, 2017)

Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова под управлением Н. Луганского (2015, 2019, 2021)

VII международный конкурс-фестиваль музыкантов-исполнителей «Возрождение» в Гюмри, Армения (2015)

Международный музыкальный фестиваль «Тамбурица фест» в Сербии, г. Нови-Сад (2015, 2017)

Всероссийский молодёжный форум «Таврида» (Крым, 2016)

Дни русской культуры в Германии (Берлин, 2016)

Дни русской культуры в Греции (Александруполис, 2016)

Сезоны культуры России-ЮАР (2016)

XV музыкальный фестиваль «Дни известной и неизвестной музыки» (Польша, 2016)

Московский Пасхальный фестиваль под управлением В. Гергиева (2017, 2019)

II Международный фестиваль академической музыки (Италия, Верона 2018)

Дни российской культуры в Китае (Гуанчжоу 2019, Шэньчжэнь 2020)

II Уральский Форум национальных оркестров России (2022)

«Перекрестный» национальный Год России и Киргизии (2022)

Является постоянной участницей концертов следующих абонементов Концертного зала имени П. И. Чайковского:

«Встречи по четвергам», «Оркестр Осипова — детям», «Парад солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова» и т. д. 

В рамках Международного фестиваля современной музыки «Московская осень» исполнила несколько мировых премьер среди которых: Татьяна Чудова «Вокальный триптих для голоса и оркестра», Анна Витлугина «Сюита для народного голоса и оркестра на древние аккадские тексты», Владимир Беляев «Вологодский концерт памяти Н. Рубцова для гуслей звончатых, кларнета, народного голоса и оркестра» .

С 2019 года является музыкальным редактором Оркестра имени Н. П. Осипова .

Дарья ведёт активную сольную деятельность. Выступает в совместных проектах и концертах с различными оркестрами народных инструментов разных городов России. В 2016 году, в рамках поездки в Сирию выступала в составе Оркестра имени Н. П. Осипова на территории авиабазы Хмеймим. Имеет награду: медаль «Участнику военной операции в Сирии», также в 2022 и в 2023 г.г. выступала на сцене Луганской академической филармонии (ЛНР) и в концертных залах Донецкой Народной Республики в рамках программы «Мы — Россия» всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России.

Примечания

Ссылки 
Информация на сайте Московской филармонии

Информация на сайте Оркестра имени Н. П. Осипова

Информация на сайте "Государственная корпорация СМИ «Медиа 73»

Информация на сайте Астраханской государственной консерватории

О музыкальном фестивале в Киеве

Дни Российской духовной культуры в Республике Молдова

Международный фестиваль искусств «60 параллель»

Международный фестиваль современной музыки «Московская осень»

VII международный конкурс-фестиваль музыкантов-исполнителей «Возрождение» в Гюмри, Армения

Международный музыкальный фестиваль «Тамбурица фест» в Сербии, г. Нови-Сад

Московский Пасхальный фестиваль под управлением В. Гергиева

II Международный фестиваль академической музыки в Италии

Певцы и певицы России